

Städte 
Die unten stehende Liste beinhaltet bestehende und ehemalige Städte in Schlesien mit dem Gebietsstand vom 31. Dezember 1937.

Städte in Ostoberschlesien 
Diese Liste umfasst Städte, die bis 1922 dem Deutschen Reich angehört haben.

1939–1945 der Provinz Schlesien angehörig 

Schlesien, Stadtgemeinden